Cinq navires de lUS Navy portent le nom dUSS Bainbridge, en hommage au commodore William Bainbridge :
l', un brick de 12 canons lancé en 1842 et perdu au large du cap Hatteras en 1863 ;
l', le premier destroyer de lUS Navy, en service de 1902 à 1919, navire de tête de sa classe ;
l', un destroyer lancé en 1920 et vendu en 1945 ;
l', un croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire qui prit part à l'opération Sea Orbit ;
l', un destroyer de la classe Arleigh Burke, lancé le  et actuellement en service.

Bainbridge